Bad Blood (1982), een film uit 1982
 Bad Blood (1994), een film uit 1994
 Bad Blood (1999), een televisiefilm uit 1999
 Bad Blood (televisieserie), Canadese televisieserie uit 2017
 Bad Blood (album), het debuutalbum van Bastille
 All This Bad Blood, de super-de-luxeversie van dit album
 Bad Blood (single), de titelsong van bovengenoemd album
 Bad Blood (Taylor Swift), een nummer van Taylor Swift
 Bad Blood (Buffy), een strip uit de reeks Buffy: The Vampire Slayer
 Bad Blood (computerspel), een computerspel uit 1990
 WWE Bad Blood, een evenement in het professioneel worstelen
 Badd Blood: In Your House
 Bad Blood 2003
 Bad Blood 2004